Абдурахман Ильясович Мирзаев (30 сентября 1968) — советский борец вольного стиля и российский тренер по вольной борьбе, Заслуженный тренер России (26.06.2003).

Биография 
Работает тренером-преподаватель СДЮСШОР им. Шамиля Умаханова. 13 марта 2009 года в Махачкале в зале Аварского театра в церемонии награждения проекта партии «Единая Россия» стал лауреатом номинации «Тренер чемпиона».

Известные воспитанники 
 Батиров, Мавлет Алавдинович — двукратный Олимпийский чемпион;
 Муртазалиев, Махач Далгатович — призёр Олимпийских игр;
 Батиров, Адам Алавдинович — призёр чемпионата мира;
 Муртазалиев, Муса Далгатович — призёр чемпионатов Европы;
 Раджабов, Гаджи Муртазалиевич — призёр чемпионата Европы;
 Юсупов, Залимхан — призёр Азиатских игр;
 Муртазалиев, Хаджимурад Далгатович — призёр Кубка мира в команде;
 Устарханов, Камал Басирович — чемпион России;
 Беруков, Амир Аслудинович — призёр чемпионатов России;
 Алихмаев, Гаджимурад Алихмаевич — призёр чемпионата России;

Примечания

Ссылки 
 Канаев, М. СПОРТИВНАЯ СЛАВА ДАГЕСТАНА. 1956—2009.- Махачкала, 2010.- 187 с.

Борцы по алфавиту
Борцы СССР
Тренеры России по борьбе